Protomelas — рід риб родини цихлових, що налічує 16 видів.

Види 
 Protomelas annectens (Regan 1922) 
 Protomelas dejunctus Stauffer 1993 
 Protomelas fenestratus (Trewavas 1935) 
 Protomelas insignis (Trewavas 1935) 
 Protomelas kirkii (Günther 1894) 
 Protomelas krampus Dierickx & Snoeks, 2020
 Protomelas labridens (Trewavas 1935) 
 Protomelas macrodon Eccles 1989 
 Protomelas marginatus (Trewavas 1935) 
 Protomelas pleurotaenia (Boulenger 1901) 
 Protomelas similis (Regan 1922) 
 Protomelas spilonotus (Trewavas 1935) 
 Protomelas spilopterus (Trewavas 1935) 
 Protomelas taeniolatus (Trewavas 1935) 
 Protomelas triaenodon (Trewavas 1935) 
 Protomelas virgatus (Trewavas 1935)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae
Роди риб